Zanoncelli – cognome italiano
 Francesco Zanoncelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano